Loutteensaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loutteensaaret (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Loutteensaaret (ö i Varkaus), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar